Николас Альмагро — победитель турнира. В финале испанец переиграл чемпиона прошлого года — Робина Сёдерлинга.

Сеянные 

  Робин Сёдерлинг (Финал)
  Фернандо Вердаско (Четвертьфинал)
  Давид Феррер (Полуфинал)
  '''Николас Альмагро (Титул)

<li>  Томми Робредо (Полуфинал)
<li>  Поль-Анри Матьё (Первый раунд)
<li>  Денис Истомин (Первый раунд)
<li>  Флоран Серра ''(Первый раунд)

Ход турнира

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Швеции по теннису 2010